Jméno Petr Vok neslo více osob:

 Petr Vok z Rožmberka (1539–1611), syn Jošta III. z Rožmberka, z Jižních Čech, člen Jednoty bratrské
 Petr Vok Žďárský ze Žďáru (1549–1582), syn Jana Žďárského ze Žďáru, v roce 1580 krátce vlastník Nučic a Tachlovic na Kladensku